La sesta gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2019 si è tenuta ad Amburgo, Germania in data 6-7 luglio 2019.

Amburgo è stata anche la sede della terza gara della serie a staffetta mista dei Campionati mondiali di triathlon del 2019, che si è tenuta il 7 luglio 2019.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Staffetta a squadre mista

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Amburgo
Triathlon nel 2019